Wien Süd steht für:

 Wien-Süd eGenmbH, Bau- und Wohnungsgenossenschaft 
 Regionalwahlkreis Wien Süd, Regionalwahlkreis
 Fernheizwerk Wien-Süd, siehe Fernheizwerk Inzersdorf, Wien-Liesing

Siehe auch:
 Umspannwerk Süd (Wien), Wien-Meidling
 Wien Südbahnhof, Wien-Favoriten